Baudrecourt ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Baudrecourt (Moselle) im Département Moselle
 Baudrecourt (Haute-Marne) im Département Haute-Marne